Condado de Wabash es el nombre de dos condados estadounidenses:
   
 Condado de Wabash: Condado de Illinois;
 Condado de Wabash: Condado de Indiana.